Leutz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Leutz (1827–1880), deutscher Verwaltungsbeamter
 Grete Leutz (* 1930), deutsche Ärztin, Psychotherapeutin und Gründerin des Moreno-Institut für Psychodrama, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie in Überlingen am Bodensee
 Ilse Leutz (1896–1982), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Loitz (Begriffsklärung)